Phannias ben Samuel, auch Phinehas ben Samuel (Hebräisch: פנחס בן שמואל Pinhas ben Shmuel) † 70 nach Christus war der letzte Hohepriester des  Zweiten Tempels in Jerusalem in der Zeit von 67 bis 70 nach Christus und ein jüdischer Widerstandskämpfer gegen die Herrschaft von Rom in Palästina. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern stammte er nicht von den sechs eingesessenen Familien ab, die den Hohepriester stellten. Auch wurde er nicht vom König bzw. vom römischen Statthalter eingesetzt, sondern durch das Los bestimmt. Die meisten Belege über die Existenz von Phannias ben Samuel stammen von Flavius Josephus, einem jüdischen Schriftsteller und Widerständler, der die Seiten wechselte und im Auftrag der römischen Kaiser 78 nach Christus eine Geschichte des  Jüdischen Krieges veröffentlichte. Flavius Josephus berichtet durchgehend negativ über Phannias ben Samuel. Er habe über keinerlei Erfahrung im Priesteramt verfügt. Er sei aus einem Dorf mit Namen Aphtha gekommen. Die anderen Priester hätten ihn als Führer abgelehnt. Phannias ben Samuel ist nach Josephus beim Endkampf um die Eroberung des Jerusalemer Tempels ums Leben gekommen.

Siehe auch 
Liste der jüdischen Hohenpriester in herodianischer Zeit

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hoherpriester (Judentum)
Geboren im 1. Jahrhundert
Gestorben im 1. Jahrhundert
Mann